«Золота́я ка́мера» () — премия Каннского кинофестиваля за лучший дебютный полнометражный фильм, представленный в одной из трёх программ фестиваля (основной конкурсной программе, «Двухнедельнике режиссёров» или «Неделе критики»). Вручается с 1978 года независимым жюри. Иногда по решению жюри не получившему приз «Золотая камера» фильму вручается специальный приз-диплом «„Золотая камера“ — особое упоминание» (последний раз награда была вручена в 2009 году).

Лауреаты 

Каннский кинофестиваль
Награды за дебютный фильм
Премии за режиссуру